Изопогон () — род растений семейства Протейные, эндемичный для Австралии, включающий в себя 35 видов многолетних кустарников. Наибольшее разнообразие видов приходится на запад материка.

Несколько видов культивируются как садовые растения.

Виды 
По информации базы данных World Flora Online, на 2020 года род включает около 80 видов:

Примечания 

Флора Австралии